A 2002-es női kézilabda-Európa-bajnokság Dániában zajlott 2002. december 6. – december 15. között. A kontinensviadalon a házigazda, Dánia csapata diadalmaskodott, a döntőben az örök riválisnak számító Norvégia felett aratott 25-22-es győzelemmel. A torna első három helyezettje kvalifikálta magát a 2001-es női kézilabda-világbajnokságra. Az Európa-bajnok Dánia kijutott a 2004. évi nyári olimpiai játékokra. Az első hat helyezett, Magyarország kivételével kvalifikálta magát a 2004-es női kézilabda-Európa-bajnokságra.

Ezen az Európa-bajnokságon már 16 csapat vett részt.

Helyszínek 

Az európa-bajnoki mérkőzéseket a következő városokban rendezték:

 Helsinge (A csoport)
 Aarhus (B csoport, D csoport, 1. középdöntőcsoport és a helyosztók)
 Farum (C csoport és 2. középdöntőcsoport)

Részt vevő csapatok 

Az Európa-bajnokság a következő csapatok részvételével zajlott:

Lebonyolítás 
A 16 csapatot 4 darab, 4 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első három helyezett jutott tovább a középdöntőbe, a negyedik helyezettek kiestek.

A középdöntőben az A- és B, valamint a C- és D csoport továbbjutott csapatai újabb körmérkőzéseket játszottak, de csak azok a csapatok mérkőztek egymással, amelyek a csoportkörben nem találkoztak, a csoportkörben lejátszott eredményeiket is figyelembe vitték.

A két középdöntő csoportból az első két helyezett jutott az elődöntőbe. Az elődöntők győztesei játszották a döntőt, a vesztesek a bronzéremért mérkőzhettek. Az első nyolc helyért játszottak helyosztó mérkőzéseket.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

1. csoport

2. csoport

Helyosztók

A 7. helyért

Az 5. helyért

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Góllövőlista

All-star csapat 

Az Európa-bajnokság legjobb játékosának Karin Mortensent választották meg.

Végeredmény

Források 
 
 
 

Europabajnoksag
Női kézilabda-Európa-bajnokságok
Dán kézilabda